

Astronomia
 4773 Hayakawa – asteroide della fascia principale

Geografia
 Hayakawa – cittadina giapponese della prefettura di Yamanashi

Persone
 Akiko Hayakawa – ex calciatrice giapponese
 Mikio Hayakawa – ammiraglio giapponese, attivo durante la seconda guerra mondiale
 Ren Hayakawa – arciera giapponese
 Sessue Hayakawa – attore, produttore cinematografico e regista giapponese
 Shuji Hayakawa – astronomo giapponese
 Toshio Hayakawa, noto come Ichirō Mizuki – cantante, paroliere, compositore e attore giapponese